Die UK Championship 1988 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker-Saison 1988/89, das vom 11. bis 27. November 1988 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Das Turnier gewann zum zweiten Mal nach 1978 der Waliser Doug Mountjoy. Er besiegte den Schotten Stephen Hendry im Finale mit 16:12. Dieser hatte im Halbfinale Titelverteidiger und Seriensieger Steve Davis aus dem Turnier geworfen. Zum fünften Mal zählte das Ergebnis der UK Championship zur Weltrangliste und für den Engländer war es seitdem die erste Niederlage in Preston.

Preisgeld 
Fast 400.000 £ wurden in diesem Jahr an Preisgeld ausgeschüttet, knapp 45.000 £ mehr als im Vorjahr. Die Siegprämie stieg um 10.000 £ auf 80.000 £.

Qualifikation 
128 Spieler traten zum Turnier an, 96 Spieler mussten in die Qualifikation, um das Hauptturnier zu erreichen. Die 32 Spieler, die die drei Qualifikationsrunden überstanden hatten, traten dann gegen die 32 gesetzten Spieler an.

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Hauptturnier 
Vom 11. November an spielten 64 Spieler in der Hauptrunde der UK Championship.

Finale

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden 36 Century Breaks von 20 Spielern gespielt. In der Qualifikation wurden acht Century Breaks von acht Spielern gespielt.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Preston